Моторама — силовая конструкция фюзеляжа или мотогондолы самолёта, служащая для крепления двигателя. Обычно представляет собой ферму из стальных труб или коробчатых брусьев. Закрывается капотом для улучшения обтекаемости.

Также может означать:
 Моторама (выставка)
 Моторама (фильм)
 Motorama (группа)